fijn borduurwerk, zie borduren
 parterre de broderie, tuinkunst